40. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 40. Armee (Rote Armee)
 40. Armee (Japanisches Kaiserreich)